Čang jsou čínská a korejské příjmení. Příjmení  je k roku 2007 třetí nejčastější příjmení v ČLR. Další, méně časté, čínské příjmení Čang je . Čang je též korejské příjmení .

Známí nositelé příjmení Čang:
 Císařovna Čang (Chung-č’) (1471–1541) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Chung-č’a,
 Císařovna Čang (Chung-si) (1379–1442) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Chung-siho,
 Císařovna Čang (Ťia-ťing) († 1537) – čínská císařovna, manželka mingského císaře Chung-siho,
 Čang C’-i (* 1979) – čínská herečka a modelka,
 Čang C’-lin (* 1984) – čínská modelka,
 Čang Caj (1020–1077) – čínský filozof sungského období
 Čang Ce-tuan (1085–1145) – čínský malíř v říši Sung,
 Čang Cuo-lin (1875–1931) – čínský generál a politik,
 Čang Če-chuej (* 1988) – čínská judistka,
 Čang Če-sim (* 1980) – korejská judistka,
 Čang Čchien († asi114 př. n. l.) – čínský diplomat a cestovatel chanského období,
 Čang Fu-ťing (1475–1539) – čínský politik v říši Ming,
 Čang Chaj-pcheng (1867–1949) – čínský voják, generál armády Mandžukua,
 Čang Cheng (78–139) – čínský vědec v říši Chan,
 Čang Chung (* 1988) – čínská rychlobruslařka,
 Čang I-mou (* 1951) – čínský režisér, herec a kameraman, v ČLR,
 Čang I-ning (* 1982) – čínská stolní tenistka,
 Čang Jing (1373–1436) – čínský politik v říši Ming,
 Čang Jing (judistka) (* 1970) – čínská judistka,
 Čang Jung (1465–1529) – čínský eunuch v říši Ming, jeden z „osmi tygrů“
 Čang Jung (spisovatelka) viz Jung Changová (* 1952) – britská spisovatelka čínského původu, autorka bestselleru „Divoké labutě“
 Čang Jü (1333–1385) – čínský básník a malíř, na přelomu jüanského a mingského období
 Čang Jü-süan (* 1994) – čínská tenistka,
 Čang Jüan (* 1963) – čínský režisér v ČLR,
 Čang Kao-li (* 1946) – čínský politik, místopředseda vlády ČLR a člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny,
 Čang Kchaj-čen (* 1991) – tchajwanská tenistka,
 Čang Kchaj-lin (* 1990) – čínská tenistka,
 Čang Liang – jméno vícera osob,
 Čang Liang-liang (* 1982) – čínský sportovní šermíř
 Čang Lin (* 1987) – čínský plavec, olympijský medailista a mistr světa,
 Čang Ling (16. století) – čínský malíř v říši Ming,
 Čang Mjon (1899–1966) – jihokorejský politik, viceprezident a předseda vlády Korejské republiky,
 Čang Nan – jméno vícera osob,
 Čang Pi (1425–1487) – čínský kaligraf a básník v říši Ming,
 Čang Siao-kuang (* 1966) – čínský kosmonaut,
 Čang Siao-pching (* 1985) – čínský boxer,
 Čang Song-ho (* 1978) – jihokorejský judista,
 Čang Song-tchek (1946–2013) – severokorejský politik, místopředseda Komise národní obrany,
 Čang Sü (675–759) – čínský kaligraf v říši Tchang,
 Čang Süe-liang (1901–2001) – čínský generál a politik,
 Čang Sün (tchangský vojevůdce) (709–757) – čínský úředník a vojevůdce,
 Čang Š’-čcheng (1321–1367) – čínský vojevůdce, jeden z vůdců povstání rudých turbanů proti říši Jüan,
 Čang Šuaj (* 1989) – čínská tenistka,
 Čang Ta-čchien (1899–1983) – čínský malíř a padělatel obrazů,
 Čang Taj (1597–1689) – čínský spisovatel a historik přelomu mingského a čchingského období,
 Čang Te-ťiang (* 1946) – čínský politik, předseda stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR a člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny,
 Čang Ti (* 1968) – čínská judistka,
 Čang Tok-rjong (* 1953) – severokorejský zápasník, volnostylař
 Čang Ťi-kche (* 1988) – čínský stolní tenista,
 Čang Ťing-chuej (1871–1959) – čínský generál a politik, předseda vlády Mandžukua,
 Čang Ťü-čeng (1525–1582) – čínský politik (velký sekretář), v říši Ming.

Reference 

Čínská příjmení